De 14e editie van de wielerwedstrijd Ronde van het Qinghaimeer vond in 2014 plaats van 6 tot en met 19 juli. De start was in Xining, de finish in Lanzhou. De ronde maakte deel uit van de UCI Asia Tour 2014, in de categorie 2.HC. In 2013 won de Iraniër Mirsamad Poorseyedigolakhour. Deze editie werd gewonnen door de Kazach Ilja Davidenok. Later werd hij echter betrapt op het gebruik van doping en werd de zege hem afgenomen.

Deelnemende ploegen

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

8e etappe

9e etappe

10e etappe

11e etappe

12e etappe

13e etappe

Eindklassementen

Klassementenverloop

UCI Asia Tour 
In deze Ronde van het Qinghaimeer waren punten te verdienen voor de ranking in de UCI Asia Tour 2014. Enkel renners die uitkwamen voor een (pro-)continentale ploeg, maakten aanspraak om punten te verdienen.

2014
UCI Asia Tour 2014
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2014